Okręty US Navy o nazwie USS  "Wilkes":
 pierwszy, "Wilkes" (TB-35), był torpedowcem, w służbie w latach 1902-1913;
 drugi, "Wilkes" (DD-67), był niszczycielem typu Sampson, w służbie w latach 1916-1922;
 trzeci, "Wilkes" (DD-441), był niszczycielem typu Gleaves, w służbie w latach 1941-1946;
 czwarty, "Wilkes-Barre" (CL-103), był lekkim krążownikiem typu Cleveland, w służbie w latach 1944-1947.

Wilkes